Миссионерский отдел — студенческая организация в рамках Московской духовной академии, задачей которого является миссионерская деятельность силами учащихся МПДАиС вне стен духовных школ. Отдел создан по благословению ректора архиепископа Верейского Евгения в сентябре 1999 года. В настоящее время руководителем Миссионерского отдела является игумен Пантелеймон (Бердников).

Основные цели и задачи 
Основными целями Отдела являются: осуществление и координация просветительско-миссионерской деятельности и подготовка студентов к миссионерскому служению.

В рамках указанных целей Миссионерский отдел выполняет следующие задачи:
 обеспечивает миссионеров информацией для проповеди учения Православной Церкви;
 осуществляет миссионерское служение в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, воинских частях;
 содействует богословскому образованию граждан.

Направления деятельности 
На данный момент в приоритетные направления деятельности Отдела входят:
 Научное — разработка и участие в подготовке учебных пособий по научной дисциплине «Миссиология», разработка методологии её преподавания, внесение научных предложений по совершенствованию программ курсов в области миссии Церкви и катехизации.
 Учебное — подготовка студентов-миссионеров к миссионерскому служению, проведение катехизаторских, богословских и миссионерских курсов.
 Представительское — участие в межвузовском взаимодействии, миссионерских научно-практических конференциях, семинарах, факультативах и других мероприятиях.
 Практическо-миссионерское — проведение миссионерской практики студентов, миссионерских экспедиций в труднодоступные районы.
 Диаконии — общественное служение малоимущим, больным, беспризорным детям, престарелым.
 Тюремное служение — служение в пенитенциарных учреждениях.
 Духовно-нравственное — планирование и организация концертов духовных песнопений и народно-патриотических песен, экскурсий по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и Церковно-Археологическому кабинету для воцерковляющихся мирян.

Примеры деятельности 
23 июня 2009 года Миссионерский отдел сорвал выступление в Сергиевом Посаде представителей секты «Сахаджи-йога»: раздавались листовки, разъясняющие характер деятельности секты, а также было составлено обращение к властям города.

См. также 
 Миссионерство
 Христианская миссия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Миссионеры в «черной» зоне. Отчет о миссионерской поездке студентов МДАиС в Н-скую воспитательную колонию
 Ситуацию изменит молодежь // Церковный вестник. — № 9 (286). — май 2004.
 Хобби или пастырский долг? Беседа о развитии современной православной миссии с заведующим Миссионерским отделом МДАиС иеромонахом Пантелеимоном (Бердниковым), Православие.Ru, 4 апреля 2008 г.
 Старость в радость. Сотрудники Миссионерского отдела Московской духовной академии и семинарии посетили дома престарелых Тульской области, Глинские чтения.
 Зачем заключенному священник? (Телепрограмма 08.09.07)
 Зачем заключенному священник?, Седьмица, церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 14 сентября 2007.

Московская духовная академия